Тьюрана ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ногера. Занимает площадь 15,9 км². Население — 81 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Льейды